La pieve di San Giorgio di Argenta
La pieve di San Giorgio a Bràncoli a Lucca
 Pieve di San Giorgio (Montalto Carpasio) a Montalto Carpasio
La pieve di San Giorgio Martire a Costabissara
Ls pieve di San Giorgio di Valpolicella a Sant'Ambrogio di Valpolicella